Welsh Open 2023 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany w dniach 13 – 19 lutego 2023 roku w Venue Cymru w Llandudno (Walia).

Nagrody  
 Zwycięzca: £80 000
 II miejsce: £35 000
 Półfinalista: £17 500
 Ćwierćfinalista: £11 000
 Ostatnia 16: £7 500
 Ostatnia 32: £4 000
 Ostatnia 64: £3 000
 Najwyższy break: £5 000
 Łączna suma nagród: £427 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Suma: 48

 147, 145, 134, 114, 102, 100  Shaun Murphy
 142, 113, 110  David Gilbert
 138  Jack Lisowski
 137, 115, 109  Robert Milkins
 135, 112, 101  John Higgins
 134, 114  David Lilley
 133, 102, 100  Hossein Vafaei
 133  Marco Fu
 131, 105  Jackson Page
 130  Ben Mertens
 129  Neil Robertson
 125, 116  Robbie Williams
 124, 124  Mark Selby
 124  Allister Carter
 124  Pang Junxu

 122  Mark Williams
 122  Liam Davies
 114  Sanderson Lam
 108, 100  Ronnie O’Sullivan
 108  Joe O’Connor
 107  Joe Perry
 105, 101  Mark Allen
 105  Si Jiahui
 104  Asjad Iqbal
 102  Andy Lee
 102  Wu Yize
 101  Daniel Wells
 100  Luca Brecel
 100  Yuan SiJun

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 11–13 stycznia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 frame’ów (pary nr. 1, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 39, 44, 48, 49, 53, 58, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Suma: 14

 142  Elliot Slessor
 139  Stephen Maguire
 138, 108  Ricky Walden
 136  Ben Woollaston
 127  Sam Craigie
 117  Martin Gould
 112  Scott Donaldson

 105  Jak Jones
 104  Andrew Pagett
 102  Daniel Wells
 102  Mitchell Mann
 100  Fergal O’Brien
 100  Steven Hallworth

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 wst.tv

Welsh Open
Llandudno
2023 w snookerze
2023 w Walii